Posenenske ist der Familienname folgender Personen:

 Charlotte Posenenske (1930–1985), deutsche Malerin und Bildhauerin
 Paul Friedrich Posenenske (1919–2004), deutscher Architekt